Gehler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Johann Carl Gehler (1732–1796), tysk anatom och mineralog
 Johann Samuel Traugott Gehler (1751–1795), tysk fysiker

Se även 

 Gähler

Tyska efternamn